Travassós pode ser:

 Travassós (Fafe) - freguesia no concelho de Fafe, Portugal
 Travassós (Vila Verde) - freguesia no concelho de Vila Verde, Portugal

Pode também estar procurando por:

 Travassos - freguesia no concelho da Póvoa de Lanhoso, Portugal
 Travassô - freguesia no concelho de Águeda, Portugal

Desambiguação